

Persone
Aldo Clementi – compositore italiano
Annamaria Clementi – attrice italiana
Claudio Clementi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Emidio Clementi – musicista e scrittore italiano
Filippo Clementi – compositore italiano
Gesualdo Clementi – chirurgo, medico e docente italiano
Ivan Clementi – pilota motociclistico italiano
Marco Clementi – storico italiano
Maria Giovanna Clementi – pittrice italiana
Muzio Clementi – compositore e pianista italiano
Pierre Clémenti – attore, regista e scrittore francese

Geografia

Clementi – quartiere della città